Skogsängen kan avse:

Skogsängen – stadsdel i Eskilstuna, Sverige
Skogsängen, Björneborg – stadsdel i Björneborg, Finland